Kubiki peut faire référence à:

Toponymie

Pologne 
 Kubiki, un village du powiat de Radomsko dans la voïvodie de Łódź.

Japon 
 Les monts Kubiki, un massif montagneux, à cheval sur les préfectures de Nagano et Niigata.